Clivton bezeichnet drei Orte in Neuseeland:
Clivton (Hawkes Bay)
Clivton (Otago)
Clivton (Tasman)

Siehe auch:
Clifton